Vrjpolje est un toponyme qui peut désigner :

Vrhpolje, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrhpolje, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Vrhpolje, un village situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva.